Ossing désigne notamment :
 plusieurs localités du Cameroun, dont 
Ossing, dans la commune de Mamfé (Région du Sud-Ouest, département du Manyu).
 Ossing, dans la commune d'Eyumodjock (Région du Sud-Ouest, département de la Manyu).
 les Osing, une population de l'île de Java en  Indonésie.

Homonymie de toponyme